Park im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 Park im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie
 Park im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
 Park im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
 Park im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu